Huinya — десятий студійний альбом російського ска гурту Ленінград, який вони записали спільно з гуртом The Tiger Lillies у 2003 році. Реліз альбому відбувся 2005 року під лейблом Мистерия звука. Альбом складається з чотирнадцяти композицій.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Huinya  на сайті discogs.com.